Рома́н Мухади́нович Узде́нов (10 марта 1979) — казахстанский футболист, нападающий. Играл за «Спартак» Нальчик, в составе которого, играя в первом дивизионе, стал лучшим бомбардиром клуба в 2002 году с 12 мячами, а также ряд других команд. Также играл за сборную Казахстана. Работал помощником главного тренера в карагандинском «Шахтёре», а также клубах «Ордабасы» Шымкент и «Атырау».

Личная жизнь 
По национальности — балкарец..

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Спартак-д» Нальчик
Игроки ФК «Нарт» Нарткала
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Дружба» Майкоп